
(188) Ménippe est un astéroïde de la ceinture principale.

Historique

Découverte 
L'objet a été découvert par Christian Peters le .

Dénomination 
L'astéroïde porte le nom de l'une des Néréides, Ménippé.

Notes et références

Compléments

Articles connexes 
 Liste des planètes mineures (1-1000)
 Ceinture d'astéroïdes

Liens externes 
 
 

Astéroïde de type S
Astéroïde de la ceinture principale
Planète mineure découverte en 1878
menippe
Objet céleste découvert par Christian Peters